Le district de Yuanzhou () est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Le district de Yuanzhou () est une subdivision administrative de la région autonome du Ningxia en Chine.

Homonymie de toponyme